Ponce de Leon, població del Comtat de Holmes a l'estat de Florida dels Estats Units d'Amèrica
 Juan Ponce de León (Santervás de Campos, Castella, 1460 o 1474 - L'Havana, Cuba, 1521), explorador
 Pedro Ponce de León (Còrdova, 1510 - Jaraicejo, 1573), bisbe de Ciudad Rodrigo i de Plasència, inquisidor general, erudit, bibliòfil i mecenes 
 Pedro Ponce de León (Sahagún, Lleó, abans de 1508 - Oña, Castella, 29 d'agost de 1584), monjo benedictí.
 Rodrigo Ponce de León, virrei de Nàpols
 Rita Ponce de León (Lima, Perú, 1982), artista peruana que viu i treballa a Ciutat de Mèxic